

Santi 
San Rufino, martire in Africa in data non nota con i santi Epifanio, Donato ed altri, celebrato il 7 aprile
San Rufino, sacerdote venerato a Mantova il 19 agosto
San Rufino di Ancira, martire con i santi Silvano e Vitalico ad Ancira, celebrato il 4 settembre
San Rufino, martire a Stone (Staffordshire) insieme a san Vulfaldo, celebrato il 24 luglio
San Rufino, martire nel I secolo insieme a Santa Marzia, celebrato il 21 giugno
San Rufino di Assisi (†238), martire ad Assisi e patrono di questa città, celebrato l'11 agosto o, in Assisi e nella sua diocesi, il 12 agosto, poiché l'11 viene festeggiata Santa Chiara
San Rufino (†287) martire a Soissons con San Valerio, celebrato il 14 giugno
San Rufino (†250) martire a Roma insieme ai santi Macario, Giusto e Teofilo, celebrato il 28 febbraio
San Rufino (†423), vescovo di Capua, celebrato il 26 agosto

Altro 
 Chiesa di San Rufino – chiesa di Leivi

Fonti 

Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000